Muziek:
 Lead (band), een Japanse hiphopband
 Leadzanger, de solist in een band
 Leadinstrument, het instrument dat de belangrijkste partij speelt in een band
 Leadsheet, de partij die gespeeld of gezongen wordt door de lead
 Een type synthesizergeluid dat speciaal ontworpen is voor het spelen van solo's of leadpartij

Geografie:
 Lead (South Dakota), een plaats in South Dakota, Verenigde Staten

Ander:
 De afkorting voor leader, een herkenbare intro van een radio- en televisieprogramma; zie Ident
 Lead (inleiding), samenvattende inleiding in een krant of tijdschrift
 Business lead, het eerste contact met een potentiële klant